Worbis bezeichnet:
 Worbis, nördlicher Hauptort der Stadt Leinefelde-Worbis
 Landkreis Worbis, der von 1816 bis 1945 bestand
 Landkreis Worbis (1945–1952), 1945 als Landkreis Eichsfeld, ab 1946 in Landkreis Worbis umbenannt
 Kreis Worbis, der von 1952 bis 1994 bestand
 Worbis (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlechts in Worbis im Eichsfeld

Worbis ist der Familienname folgender Personen:
 Guadalupe Worbis (* 1983), mexikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Vorbis